Ołena Bondarenko (ur. 1974) – ukraińska polityk, deputowana
 Ołena Bondarenko (ur. 1955) – ukraińska polityk, deputowana